Démétrios, Démétrius, Démètre, Déméter ou Dimitrios  (en grec ancien  / ) est un nom masculin d'origine grec  qui peut désigner :

Officiers et personnalités politiques 
 Démétrios, sômatophylaque d'Alexandre le Grand, exécuté en 330 av. J.-C.
 Démétrios, compagnon d'Alexandre le Grand.
 Démétrios de Phalère (mort en 282 av. J.-C.), orateur, philosophe aristotélicien, homme d'État en  et responsable de la bibliothèque d'Alexandrie.
 Démétrios de Pharos (mort en 214 av. J.-C.), général illyrien.
 Démétrios de Phocée.
 Démétrios de Sounion.
 Démétrios de Tarse.
 Démétrios , roi gréco-bactrien de 200 à 
 Démétrios de Montferrat, roi de Thessalonique (1207-1224).
 Démétrius de Russie ou Dimitri Ivanovitch, fils d'Ivan IV de Russie (sujet du roman Les Faux Demetrius de Prosper Mérimée).

Antigonides 
 Démétrios  Poliorcète, roi de Macédoine (294-).
 Démétrios Kalos, roi de Cyrénaïque (250-).
 Démétrios II, roi de Macédoine (239-).
 Démétrios, fils de Philippe V, assassiné en

Séleucides 
 Démétrios  Sôter, roi séleucide (162-154 av. J.-C.).
 Démétrios II Nikator, roi séleucide (145-).
 Démétrios III Eukairos, roi séleucide (95-88 av. J.-C.).

Artistes 
 Démétrios le Comique, auteur de comédies mentionné par Diogène Laërce
 Démétrios d'Alexandrie.
 Démétrios d'Alopèce, sculpteur.
 Démétrios d'Amphipolis.
 Démétrios d'Aspendos.
 Démétrios de Bithynie.
 Démétrios de Nicomédie.

Philosophes 
 Démétrios le Cynique, maître de Démonax pour le cynisme.
 Démétrios, philosophe platonicien.
 Démétrios de Byzance, philosophe aristotélicien,  s. av. J.-C., auteur d'un ou plusieurs traités Sur la poésie et Sur les poètes.
 Démétrios de Trézène.
 Démétrios Lacon, philosophe épicurien, de la fin du

Savants 
 Démétrios Chlore, botaniste d'époque inconnue
 Démétrios de Magnésie, érudit grec du 
 Démétrios de Scepsis, géographe grec du , auteur de la Disposition des forces Troyennes.
 Démétrios de Byzance, historien.
 Démétrios le Chronographe, historien juif du 
 Démétrios Pépagoménos, médecin byzantin du .

Autre 
 Démétrios d'Alexandrie : vainqueur olympique en 
 Demetrius est un personnage de la comédie Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare.
Démétrios, personnage principal du manga Olympia Kyklos de Mari Yamazaki.

Saints des Églises chrétiennes 

 Déméter de Gap (), évêque de Gap ; 
 Démètre, martyr à Ostie, fête le 21 novembre.
 Démètre de Veroli, martyr à Veroli dans la campagne du Latium en Italie en compagnie de Blaise de Veroli (s.d. ; †  ?) martyr avec saint Démètre à Veroli ; fêté le 29 novembre.
 Démètre († ?), Honorat et Florus, martyrs à Ostie dans le Latium ; fêté le 22 décembre.
 Démétrius d'Alexandrie, patriarche de l’Église d'Alexandrie de 189 à 231.
 Démètrios de Mésie (), ermite martyr de la rive sud du bas-Danube alors romaine ; fêté le 27 octobre.
 Démétrios de Thrace († entre 286 et 307), ou , martyr décapité en Thrace sous Maximien ; fêté le 15 novembre. 
 Démétrios de Philadelphie () ou , fils de prêtre, martyrisé ; fêté le 2 juin.
 Démétrios le Skevophylaxe  () ou (le « gardien des vases et ornements sacrés »), diacre à Constantinople ; fêté le 25 janvier.
 Démétrios de Galata († 1784), commis décapité par les Ottomans pour avoir refusé de se convertir à l'islam ; fêté le 27 janvier.
 Démètre de Chio († 1802), martyr à Constantinople par la main des musulmans ; fêté le 29 janvier.
 Démétrios de Tripolis († 1803), ancien apprenti décapité par les Turcs pour être revenu au christianisme ; fêté le 14 avril.
 Démétrios le Jeune († 1808), moine de Samarine (en) en Épire, martyr par la main des Turcs musulmans ; fêté le 17 août.
 Démétrios Beyiasis († 1816), vannier grec, avec Anastase Panéras, nés à Lesbos, martyrs en Asie mineure du fait des Turcs ; célébrés le 11 août.
 Dimitri († 1938) et Théodore, popes martyrs pendant la Terreur rouge en URSS ; fêtés le 22 décembre.

Prénom ou patronyme 
 Démètre est un prénom masculin, désuet sous cette forme, d'origine grecque (forme latine plus souvent rencontrée : Demetrius). Sa forme slave Dimitri ou Dmitri est davantage usitée.
 Démètre peut être aussi un patronyme.

Notes et références

Voir aussi 
 Opération Demetrius, vaste opération militaro-policière menée à partir du  en Irlande du Nord.
 
 Demetrius (Battlestar Galactica)

de:Demetrios
en:Demetrius